Éric Fottorino, journaliste et écrivain français ;
 Elsa Fottorino,  journaliste et écrivain française.